Kossinowa (), weibliche Form des Familienname Kossinow folgender Personen:

 Larissa Walerjewna Kossinowa, russische Sinologe, Pädagoge  (Staatliche Pädagogische Universität Wolgograd)
 Marija Walerjewna Kossinowa (* 1984), russische Biathletin
 Natalja Nikolajewna Kossinowa, russische Ökonom, Mitglied der Russischen Akademie der Naturwissenschaften

 Auch
 Kossinowa (Kursk), Dorf in der Oblast Kursk

 Siehe auch
 Kossinow